Ирландию на Евровидении 2012 представлял дуэт Jedward с песней Waterline, ставший первой группой, выступающей от этой страны два года подряд. В финале конкурса Ирландия заняла 19 место с 46 баллами.

На Евровидении 
Во время распределения-жеребьевки на полуфинал, которая состоялась 25 января 2012 года, было объявлено, что Ирландия будет выступать во второй половине первого полуфинала 22 мая.  После выступления в первом полуфинале 22 мая Jedward вошёл в топ-10, и был квалифицирован для выступления на финале на субботу, 26 мая, в 23-й позиции. Группа набрала 46 очков, получив 19 место в конкурсе.

Очки, присуждённые Ирландией

Первый полуфинал

Финал

Примечания 

Страны на «Евровидении-2012»